

Населені пункти та їхні частини
 Жджари — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Жджари — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Жджари — село в гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Жджари — село в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Жджари — село в гміні Радґощ Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Жджари — село в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Жджари — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Жджари — село в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Жджари — село в гміні Старе Място Конінського повіту Великопольського воєводства
 Жджари — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства
 Жджари — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Жджари — частина міста Демблін у Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Жджари — частина села Ксаверув у гміні Ксаверув Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Жджари — частина села Явор у гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Жджари — частина села Острув у гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Жджари — частина села Іздебно-Нове в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Жджари — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Жджари — лісова осада в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки